Hanevold ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Lauvstad Hanevold (* 1974), norwegische Biathletin
 Halvard Hanevold (1969–2019), norwegischer Biathlet